Paperbark — это приключенческая укажи-и-щёлкни игра, разработанная независимой австралийской студией Paper House. Выход игры состоялся на мобильные устройства iOS и  Microdoft Windows и Mac OS. Игрок управляет животным вомбатом и изучает окружающее лесное пространство в поисках еды.

Сюжет и игровой процесс 
Игрок управляет вомбатом, обитающем в австралийском . Он изучает окружающее пространство в поисках пищи и встречает на своём пути разнообразных представителей флоры и фауны. Чтобы вомбат перемещался, игрок должен нажимать на место направления, изначально скрытое под белой пеленой. Игрок должен собирать растения и насекомых для зверька. Вомбат может поедать цветы, расчищать ветки и совершать иные взаимодействия. Игрок также может собирать насекомых, нажимая на них.

В игре представлена сюжетная линия, согласно которой вомбат проводит свою повседневную жизнь в бушленде, в поисках пищи, однако лес поглощает пожар и зверьку удаётся скрыться под землёй. Однако его родное место сожжено до тла и вомбат должен найти себе новый дом. В результате история заканчивается неоднозначно: зверёк забредает на территорию человеческого дома, ложится около входной двери и игра заявляет, что вомбат наконец то нашёл новый и уютный дом.

Разработка 
Изначально игра создавалась, как студенческий проект геймдизайнеров RMIT, над ним работали Райан Боултон (программист), Нина Беннетт (художник) и Терри Бурдак, которые также основали инди-студию Paper House. Они задумывали игру, как сборник рассказов, и использовали для разработки прототип Боултона, работавшего над акварельными техниками рендеринга. Бурдак в качестве предмета вдохновения предложил обратится к детским книгам. Все трое разработчиков выросли в провинции Викториа и хотели воплотить в игре знакомые им ландшафты. Художественный стиль игры, имитирующий акварельные картины напоминает природно-ориентированные австралийские детские книги, такие как ,  и . Размышляя о своем времени пребывания в RMIT, Бурдак заметил, что также получил поддержку со стороны студенческого сообщества, которое помогло им создать игру, исследующую их личные идеи об Австралии и рассказывающую истории в цифровом формате.

После окончания университета, команда показала ранний прототип на различных игровых конференциях и получила в итоге финансовую поддержку со стороны государственной организации Film Victoria, занимающейся финансированием разработки австралийских игр и других творческих проектов. Получив грант от Film Victoria в 2015 году, члены команды решили уволится с их повседневной работы и основать компанию, посвятив своё время разработке игры. В создании игры также принимали экологи, проверяющие представленную флору и фауну на предмет достоверности.

Восприятие 
Редaкция Mashable указала на что, игра предлагает «наиболее детальное представление об австралийском кустарнике, чем в каких либо в других играх», сравнивая её с Forza Horizon 3 которая также демонстрировала пустыни, тропические леса и береговые линии. Представитель Finder назвал  художественный стиль игры одновременно «поразительным» и «впечатляющим». Редакция ABC заметила, что хотя австралийские разработчики обычно терпят неудачу в попытке создать «настоящую австралийскую игру», Paperbark стала исключением из данного правила. Представитель Pixel Pop Network сравнил повествование игры со стилем детских книг, таких, как например, как Animalia, Bamboozled и Where's Wally. Редакция Kotaku привела Paperbark в качестве примера игры, которая не заинтересована в денежных доходах, а ставит перед собой единственную цель достоверно изобразить природные ландшафты Австралии. Говоря об образовательном потенциале игры, редакция Gamasutra предложила использовать её в качестве учебного пособия в детском саду или на уроках биологии в начальной школе Австралии.

Награды и номинации 
Игра Paperbark демонстрировалась, как студенческий проект на Фестивале независимых игр 2016 года. Она также была номинирована на «Австралийскую разработанную игру года» на мероприятии Australian Games Awards 2018.

Примечания

Внешние ссылки 
 
 

Инди-игры
Компьютерные игры, разработанные в Австралии
Игры на движке Unity
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для iOS
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры 2018 года